Snowdonia – regione del Galles
 Snowdonia Dischi – etichetta discografica indipendente italiana
 129092 Snowdonia – asteroide della fascia principale